Culemann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Grundner-Culemann (eigentlich Alexander Culemann; 1885–1981), deutscher Forstmann und Politiker
 August Culemann (um 1809–1891), deutscher Jurist
 Friedrich Bernhard Culemann (1770–1845), deutscher Buchhändler, Buchdrucker und Verleger, Gründer der Culemannschen Buchdruckerei
 Friedrich Carl Culemann (1752–1827), deutscher Verwaltungsjurist und Parlamentarier
 Friedrich Georg Hermann Culemann (1811–1886), deutscher Unternehmer, Kommunalpolitiker, Kunst- und Büchersammler
 Friedrich Wilhelm Culemann (Beamter) (um 1710–1760), deutscher Beamter
 Friedrich Wilhelm Culemann (1766–1812), deutscher Militäringenieur und Kartograf
Friedrich Wilhelm Heinrich Culemann (1758–1824), deutscher Jurist und Bürgermeister
Rudolph Culemann (1705–1771), deutscher Beamter

Siehe auch:
 Kulemann
 Kuhlemann